Gaya, confederació tribal de Corea.
 Gaya (ciutat), capital del districte de Gaya (Bihar, Índia).
 Districte de Gaya, a Bihar (Índia).
 Gayya o Gaya, reis dels massils de Numídia occidental.
 Gaya, gènere de plantes malvàcies

Vegeu també 
 Gaia